Dies ist die Startliste der japanischen H-II-Trägerrakete. Seit 1994 fanden 62 Starts statt, davon waren einer ein Teilerfolg sowie zwei Fehlschläge; das entspricht einer Zuverlässigkeit von 95 %.

H-II-Versionen 
Letzte Aktualisierung der Liste:

Startliste 
Dies ist eine vollständige Startliste der H-II-Rakete. Stand der Liste:

Geplante Starts 
Dies ist eine Liste von geplanten H-II-Starts; letzte Aktualisierung am .

Weblinks 
 H-II auf Gunter's Space Page (englisch)
 JAXA Website der H-IIA (englisch)

Einzelnachweise 

H-II
!H-II